

Personnalité 
Sébastien Mercier peut désigner :
 Sébastien Mercier (1984-), joueur de rugby.

Odonyme 

 rue Sébastien-Mercier, voie du , en France.